Bienne Eisstadion – hala sportowa znajdująca się w Biel/Bienne w Szwajcarii, mogąca pomieścić 8200 widzów. Organizowane są w niej głównie mecze hokeja. Do 2015 roku na Bienne Eisstadion swoje mecze rozgrywała drużyna EHC Biel (następnie klub przeniósł się na Tissot Arenę).

Hale sportowe i widowiskowe w Szwajcarii
Lodowiska w Szwajcarii
Sport w Biel/Bienne

en:Bienne Eisstadion
fr:HC Bienne